Бахурин — русская фамилия.

 Известные носители 
 Бахурин, Иван Михайлович (1880—1940) — русский и советский учёный в области горной науки, член-корреспондент АН СССР (1939), профессор Ленинградского горного института. 
 Бахурин, Андрей Томашевич (род. 1973) — российский режиссёр-мультипликатор.